Анхель Фернандес Фернандес (, 18 апреля 1942, Овьедо — 1999, Лас-Пальмас) — испанский шахматист, национальный мастер.

Биография 
Родился в Овьедо (Астурия). В детстве был перевезен родителями в Лас-Пальмас.

Работал учителем. В шахматных соревнованиях участвовал редко. Играл преимущественно в турнирах, проводившихся на Канарских островах.

Главное спортивное достижение — сенсационная победа в чемпионате Испании 1967 г., где он на пол-очка опередил международного мастера А. Медину.

Примечания

Литература 
 Campeones y campeonatos de España de ajedrez, autor Pablo Morán, editorial Ricardo Aguilera, ISBN 84 7005 160 1, Madrid, año 1974.

Ссылки 
 Личная карточка А. Фернандеса на сайте 365Chess
 Биография А. Фернандеса

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Родившиеся в Овьедо
Умершие в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария